Eduardo, duque de Kent (; Londres, -Devon, ), fue un príncipe del Reino Unido, quinto hijo del rey Jorge III y de la reina Carlota, y duque de Kent y Strathearn, que desempeñó el cargo de gobernador de Gibraltar entre 1802 y 1820. Fue padre de la reina Victoria.

Biografía 
Fue bautizado el 30 de noviembre de 1767, siendo sus padrinos su tío materno, el príncipe Carlos de Mecklenburgo-Strelitz, su tía paterna Augusta Carlota, princesa real y su esposo, el duque Carlos II Guillermo de Brünswick-Wolfenbüttel, y su tía-abuela, María, landgravina de Hesse-Kassel (hija del rey Jorge II).

En 1785 comienza su entrenamiento militar en Alemania. Su padre Jorge III intentó hacerlo ingresar en la Universidad de Göttingen, pero él decide rehusar, pese a los consejos de su hermano el duque de York. Entonces, el príncipe Eduardo es enviado a Luneburgo y luego a Hannover, acompañado de su tutor, el barón Wangenheim. Pasó además otros dos años en Génova, antes de ser enviado a Gibraltar. Allí, sirvió como coronel del VII Regimiento Real de Fusileros. Sin embargo, su severo sentido de disciplina le hizo impopular entre sus tropas.

Los Fusileros fueron enviados a Canadá en mayo de 1791. El príncipe fue ascendido al rango de mayor general en octubre de 1793 y a teniente general en enero de 1796.

En 1798 la isla de San Juan fue renombrada isla del Príncipe Eduardo en su honor.

El 23 de abril de 1799 fue creado duque de Kent y de Strathearn y conde de Dublín. En mayo de ese mismo año fue promovido al rango de general y designado comandante en jefe de las tropas británicas en Norteamérica. La mayoría de su permanencia en las colonias residió en Halifax, Nueva Escocia, convirtiéndose este lugar en el instrumento esencial para la defensa y protección de la Marina Real, además de reforzar la autoridad real en las instituciones económicas y sociales de las colonias.

El 23 de marzo de 1802, el duque de Kent fue nombrado gobernador de Gibraltar, con la orden expresa de restablecer el orden entre las tropas establecidas allí. Sin embargo, la férrea disciplina establecida por el duque condujo a un amotinamiento de los soldados del XXV Regimiento de Fusileros en la Navidad de 1802. El duque de York, entonces comandante en jefe de las tropas británicas, fue llamado a Gibraltar en mayo de 1803 para reprimir el levantamiento. Eduardo continuó con el cargo de gobernador de Gibraltar hasta su muerte, aunque el duque de York le prohibió regresar allí. Como consolación por el final de su carrera militar, el duque de Kent fue promovido al cargo de mariscal de campo el 5 de septiembre de 1805. Eduardo continuó sirviendo como coronel honorario del I Regimiento de Infantería hasta su muerte.

Eduardo Augusto se había convertido en caballero de la Orden de San Patricio el 5 de febrero de 1783 y en caballero de la Orden de la Jarretera el 2 de mayo de 1786. Jorge III lo hizo miembro del Consejo Privado el 5 de septiembre de 1799. Su hermano mayor, el Príncipe-Regente (futuro rey Jorge IV), le nombró caballero gran cruz de la Orden del Baño en la división militar el 2 de enero de 1815, y también caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica (división militar) el 12 de agosto de 1815.

El duque de Kent tuvo una gran cantidad de amantes, siendo las más notorias Adelaida Dubus (con la que al parecer tuvo una hija ilegítima) y Julie de St. Laurent, con la que convivió más de 20 años. Sin embargo, permanece soltero hasta 1818, cuando, tras la muerte de la princesa Carlota Augusta, única hija legítima del Príncipe-Regente, la sucesión se planteaba incierta. El Príncipe-Regente no tenía más hijos, y el siguiente en la línea sucesoria, el duque de York, se había separado de su esposa hacía 27 años sin haber tenido descendencia. Fue entonces cuando tanto él como los dos hermanos que quedaban solteros, los duques de Clarence (luego rey Guillermo IV) y de Cambridge, contrajeron matrimonio rápidamente, con el propósito de engendrar el tan ansiado heredero del trono. Otros dos hermanos, los duques de Cumberland y de Sussex, ya estaban casados; lamentablemente, hasta ese momento, el duque de Cumberland había tenido 2 hijas nacidas muertas, mientras que los hijos del duque de Sussex estaban eliminados de la sucesión, pues el matrimonio de sus padres era nulo según el Acta de Matrimonios Reales de 1772, por haberse realizado sin el consentimiento del rey.

Matrimonio y descendencia 
Eduardo se compromete entonces con la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, hermana de Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, viudo de la princesa Carlota Augusta. La pareja se casó por poderes en el Schloss Ehrenburg, Coburgo, el 29 de mayo de 1818, y en persona, el 13 de julio de ese mismo año, en el palacio de Kew, Surrey. De este matrimonio nació una hija:

 Victoria Alejandrina (n. palacio de Kensington, 24.5.1819 - m. Osborne House, Isla de Wight, 22.1.1901), que sería reina del Reino Unido al suceder a su tío Guillermo IV.

Fallecimiento 
El duque de Kent contrae neumonía y fallece en Woodbrook Cottage, en Sidmouth, Devon, el 23 de enero de 1820, a los 52 años de edad, siendo sepultado en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, siendo posteriormente sus restos trasladados al Kent Mausoleum, en Frogmore, Windsor. Su padre, el rey Jorge III, murió 6 días más tarde, el 29 de enero.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Caballeros de la Orden de San Patricio
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Masones del Reino Unido
Miembros de la Orden de la Jarretera
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Príncipes de Reino Unido de la casa de Hannover
Personas de la época georgiana
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Nacidos en Londres
Kent, Eduardo